R66 peut faire référence à :
 la phrase de risque : « L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.», sur les étiquettes des produits chimiques ;
 Robinson R66, un hélicoptère américain.
 l'autoroute R 66 en Ukraine

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres